

Biografia 
Era il figlio maggiore di Alessio I di Trebisonda che successe a suo zio Andronico I di Trebisonda, nel 1235. Giovanni I ebbe un regno breve ed insignificante, morì giocando a polo nel 1238, gioco molto usato tra i nobili bizantini.

Suo figlio Gioacchino fu mandato in un monastero, da suo zio Manuele I di Trebisonda, che quest'ultimo prese il potere. Alcune cronache dicono che Gioacchino diventò per pochi mesi Imperatore, destituito in seguito a una sua presunta pazzia.

Bibliografia

Altri progetti 

Giovanni
Impero di Trebisonda